Arna steht für:

 Titularbistum Arna, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Alfa Romeo Arna, Pkw-Modell von Alfa Romeo

Orte:
 Arna (Lakonia), Stadt in Griechenland
 Arna (Umbrien), antike Stadt in Italien
 Arna (Bergen), Stadtteil von Bergen, Norwegen
 Arna (Nebraska), ehemaliger Ort im Lincoln County, nicht mehr existent

Personen:
 Lissy Arna (1900–1964), deutsche Schauspielerin

aRNA steht als Abkürzung für:
 Antisense-RNA, auch natürliches Antisense Transkript (NAT)

Siehe auch:
 Arnas
 Arne

Abkürzung